

Тітусвілл — місто, штат Флорида
 Тітусвілл — місто, штат Пенсільванія
 Тітусвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк